Marie Antoinette van Oostenrijk, koningin van Frankrijk, echtgenote van koning Lodewijk XVI van Frankrijk
 Marie Antoinette (1938), een film uit 1938 onder regie van W.S. Van Dyke
 Marie Antoinette (2006), een biografisch-historische film uit 2006, geschreven en geregisseerd door Sofia Coppola